Vax steht für:

 Dore Meyer-Vax, eine deutsche Malerin
 Max Vax (1975–2008), russischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 VAX